La princesa Miguel de Kent, nacida baronesa María Cristina von Reibnitz (n. 15 de enero de 1945), es un miembro de la familia real británica como esposa del príncipe Miguel de Kent, nieto del rey Jorge V.

La princesa Miguel de Kent es escritora y ha publicado varios libros sobre familias reales y nobles de Europa. También organiza tertulias y giras de lectura en el Reino Unido. En ocasiones sociales especiales, el príncipe y la princesa Miguel de Kent representan al rey Carlos III.

Biografía

Infancia y juventud 
La princesa Miguel de Kent, nacida baronesa María Cristina Inés Eduvigis Ida de Reibnitz, nació en Karlsbad (actual Karlovy Vary), Alemania, frontera con la actual república Checa, cerca del castillo de su abuela materna, la princesa María Eduvigis de Windisch-Grätz.

María Cristina es la única hija del matrimonio formado por el barón Günther Hubertus de Reibnitz y la condesa húngara Anna Maria Carolina Szapáry, hija del conde Friedrich Szapáry, diplomático austro-húngaro que sirvió como embajador en San Petersburgo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. El padre de la princesa también tiene otra hija de su anterior matrimonio con la condesa Margarita de Seherr-Thoß, de nombre Margarita de Reibnitz.

Matrimonios 

La princesa Miguel de Kent se ha casado en dos ocasiones. Su primer esposo fue el banquero inglés Thomas Troubridge, hermano menor del baronet Peter Troubridge. Contrajeron nupcias el 14 de septiembre de 1971 en la iglesia parroquial de Chelsea. Por desavenencias entre los cónyuges, la pareja se separó en 1973 y se divorció en 1977; el matrimonio fue oficialmente anulado por la Iglesia católica en mayo de 1978.

Un mes después de esta anulación, María Cristina contrajo segundas nupcias el 30 de junio de 1978 en una ceremonia civil en Viena (Austria) con Su Alteza Real el príncipe Miguel de Kent, al que había conocido en una cacería celebrada en Alemania. Hijo menor del príncipe Jorge, duque de Kent (1902–1942) y de la princesa Marina de Grecia y Dinamarca (1906–1968), el príncipe Miguel es primo hermano (en . grado) de la reina Isabel II del Reino Unido. Desde ese matrimonio María Cristina se convirtió en Su Alteza Real la princesa Miguel de Kent.

Cabe destacar que María Cristina no adquirió el título de princesa María Cristina de Kent, porque en el Reino Unido, las mujeres al casarse adquieren la forma femenina del título de su esposo, y el título de princesa seguido del nombre de pila está reservado únicamente a las hijas, nietas de un monarca y en el caso de las bisnietas siempre que sean hijas del hijo del duque de Cornualles. En la historia del Reino Unido existe una excepción a esta regla y fue la princesa Alicia, duquesa de Gloucester, quien con permiso de su sobrina la reina Isabel II pudo titularse princesa Alicia.

El príncipe y la princesa Miguel de Kent contrajeron matrimonio católico el 29 de junio de 1983, en la catedral católica de Westminster, en Londres. Este matrimonio le costó al príncipe Miguel su puesto en la línea sucesoria a la corona británica, ya que el Acta de Establecimiento de 1701 prohíbe que cualquier miembro de la familia real británica se case con una persona de religión católica. Si esto sucede, la persona queda automáticamente apartada de la sucesión al trono británico.

El príncipe y la princesa Miguel de Kent tienen dos hijos:
 Lord Federico Windsor (6 de abril de 1979); casado el 12 de septiembre de 2010 con Sophie Winkleman, que ha adquirido el título de Lady Federico Windsor.
 Lady Gabriella Kingston, née Windsor (23 de abril de 1981); casada el 18 de mayo de 2019 con Thomas Kingston.

Publicaciones 
La princesa es escritora y ha publicado varios libros, entre los que destacan:

 Crowned in a Far Country: Portraits of eight royal brides (1986), editado en español con el título «Reinas que vienen de lejos», Editorial Planeta ISBN 84-320-4513-6.
 Cupid and the King (1991).
 The Serpent and The Moon: two rivals for the love of a Renaissance king (2004).

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos
 15 de enero de 1945 – 14 de septiembre de 1971: Baronesa María Cristina de Reibnitz
 14 de septiembre de 1971 – 30 de junio de 1978: Baronesa María Cristina de Reibnitz, Sra. de Troubridge
 30 de junio de 1978 –: Su Alteza Real, la princesa Miguel de Kent

Desde su matrimonio con el Príncipe Miguel, María Cristina ha sido llamada Su Alteza Real la Princesa Miguel de Kent.  Da la casualidad de que el príncipe Miguel es el único nieto por línea masculina del rey Jorge V que no es un compañero real, por lo que se adoptó el estilo femenino del príncipe Michael de Kent.

Honores

  6/02/2002: Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II
  6/02/2012: Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II
  6/02/2022: Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II

Extranjeras
 :  Dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Soverana Orden de Malta (septiembre 2010).
 : Dama de la Orden de la Santísima Virgen María de la Misericordia
  Casa de Habsburgo:  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada
  Casa de Borbón-Dos Sicilias:  Dama Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana Dos Sicilianas de San Jorge (GCJCO)

Armas

Ancestros

Véase también 
 Burke's Peerage

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la princesa Miguel de Kent

Referencias 

Casa de Windsor
Nobles de Reino Unido
Nobleza de Austria
Católicos del Reino Unido
Católicos de Austria
Escritoras de Inglaterra
Escritores de Inglaterra del siglo XX
Escritores de Inglaterra del siglo XXI
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Inglesas del siglo XX
Inglesas del siglo XXI
Nacidos en Karlovy Vary